Anna Stiegler (1881-1963), femme politique allemande ;
 Barbara Stiegler (1971-), philosophe politique française ;
 Bernard Stiegler (1952-2020), philosophe français ;
 Josef Stiegler (1937-), skieur alpin autrichien ;
 Resi Stiegler (1985-), skieuse alpine américaine.

Notes et références 

Homonymie de patronyme